Haar est un mot allemand qui signifie « cheveu ». Il peut également faire référence à :

Toponyme 

 Haar, une ville de Bavière ;
 Haar, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie ;
 Holt und Haar, village de Bad Bentheim en Basse-Saxe.

Patronyme 

 Alfréd Haar (1885-1933), mathématicien hongrois ;
 Marie-Paule Haar (née en 1940), artiste plasticienne belge ;
 Stéphane Haar (né en 1984), président de la JOC.

Mathématiques 
 Mesure de Haar, mesure de mathématiques inventée par Alfréd Haar ;
 Ondelette de Haar, ondelette inventée par Alfréd Haar.

Architecture 
 Château de Haar, château dans la commune d'Utrecht aux Pays-Bas.